A35, A 35 oder A-35 steht für:
 Austin A35, britischer Kleinwagen
 Junkers A 35, deutsches Leichtflugzeug 
Mercedes-Benz Baureihe 177 in der Ausführung Mercedes-AMG A 35, deutsche Kompaktlimousine
 Sony Alpha 35, ein Kameragehäuse von Sony

Straßen:
 Autoestrada A35 in Portugal
 Autoroute A35 in Frankreich
 Autostrada A35 (Italien)
 Autovía A-35 in Spanien
 Bundesautobahn 35, ehemals geplante Autobahn in Deutschland
 Rijksweg 35 in den Niederlanden
 A35 road in England
 A35 (Botswana)

A35